Miejscowości w USA:
 Dodgeville – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Iowa
 Dodgeville – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Iowa
Gminy w USA:
 Dodgeville (ang. Dodgeville Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Iowa